Die Saison 1994 war die zweite Spielzeit der Roller Hockey International. Die reguläre Saison begann für die 24 Mannschaften im Mai 1994 und endete im August. Es waren 22 Spiele zu absolvieren, die besten acht Teams der jeweiligen Conference qualifizierten sich für die Play-offs, die bis zum September gingen. Der zweite Murphy-Cup-Sieger wurden die Buffalo Stampede, die sich in der Best of Three-Finalserie gegen die Portland Rage mit 2–0 durchsetzten.

Am 9. Juli 1994 fand das erste RHI All-Star Game in Vancouver im Pacific Coliseum statt. Vor 16150 Zuschauern setzte sich die Auswahl der Eastern Conference gegen die der Western Conference mit 11:6 durch.

Änderung der Ligastruktur und Teams 
Folgende Änderungen gab es vor der Saison:
 Die Toronto Planets lösten sich auf.
 Die Connecticut Coasters wurden zu den Sacramento River Rats und die Utah Rollerbees zu den Las Vegas Flash.
 Als Erweiterung der Liga wurden folgende 13 Teams neu gegründet: Atlanta Fire Ants, Buffalo Stampede, Chicago Cheetahs, Edmonton Sled Dogs, Minnesota Arctic Blast, Montreal Roadrunners, New England Stingers, New Jersey Rockin’ Rollers, Philadelphia Bulldogs, Phoenix Cobras, Pittsburgh Phantoms, San Jose Rhinos und Tampa Bay Tritons.
 Die drei bisherigen Divisionen wurden aufgelöst und durch die Eastern Conference und die Western Conference ersetzt. Die beiden Conferences wurden nochmals in jeweils zwei Divisionen unterteilt. Anschließend wurden die vier Divisionen nach geographischen Aspekten eingeteilt.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, U = Unentschieden, T = Erzielte Tore, GT = Gegentore, SM = Strafminuten, Pkt = Punkte

Erläuterungen: In Klammern befindet sich die Endplatzierung nach der regulären Saison,
      = Playoff-Qualifikation

Eastern Conference

Western Conference

Murphy-Cup-Playoffs

Murphy-Cup-Sieger

Weblinks 
 RHI-Saison 1994 - The Internet Hockey Database
 RHI-Playoffs 1994

1994
Sportsaison 1994
Inlinehockey-Wettbewerb